Ermin Šiljak (Ljubliana, 11 de maio de 1973) é um ex-futebolista profissional esloveno, atacante central aposentado.

Carreira 
Ermin Šiljak se profissionalizou no Hajduk Split.

Seleção 
Ermin Šiljak representou a Seleção Eslovena de Futebol na Eurocopa de 2000.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do FC Panionios GSS
Jogadores da Eurocopa de 2000
Naturais de Liubliana
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol